Merveldt zu Westerwinkel ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Hermann I. von Merveldt zu Westerwinkel (1598–1658), Kanzler, Geheimrat und Kämmerer
 Dietrich Hermann II. von Merveldt zu Westerwinkel (1624–1688), Amtsdroste in Wolbeck sowie Domherr in Münster, Minden und Osnabrück